Коноплі (рослина)
 Марихуана